Махачкали́нская епа́рхия — епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы и монастыри в пределах Дагестана, Ингушетии и Чечни.

Кафедральный город: Махачкала. Кафедральный собор — Свято-Успенский.

Управляющий: архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам (Пономарёв).

История 
Исторически территория епархии входила в состав Астраханской епархии. После образования в 1842 году Ставропольской епархии территория нынешней Махачкалинской епархии вошла в её состав.

С 28 декабря 1998 года территория Дагестана вошла в состав Бакинской епархии.

22 марта 2011 года Дагестан, Чечня и Ингушетия вошли в состав Владикавказской епархии.

26 декабря 2012 года решением Священного Синода была образована самостоятельная Махачкалинская епархия, выделенная из состава Владикавказской епархии, с центром в Махачкале и с включением в её состав приходов и монастырей в Дагестане, Ингушетии и Чечне. С 27 января епархией управляет архиепископ Варлаам (Пономарёв).

5 октября 2015 года епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам возглавил крестный ход в городе Кизляр, ставший первым в Дагестане в новейшей истории. Крестный ход, приуроченный к празднованию 1000-летия преставления равноапостольного князя Владимира и к 280-летию со дня основания города, собрал около 1 тысячи православных верующих, которые прошли в общей сложности около трех километров.

Современное состояние 

Статистика на конец 2014 года

 Священнослужителей — 30, из них:
 24 священника
 4 диаконов
 Благочиннических округов —4
 Приходов — 50, из них
 Храмов — 29
 Часовен — 15
 Молитвенные комнаты — 3
 Домовые церкви — 1
 Монастырь — 2

Благочиния 
Епархия разделена на 4 церковных округа (По состоянию на октябрь 2022 года):
 Грозненское благочиние
 Кизлярское благочиние
 Магасское благочиние
 Махачкалинское благочиние

Храмы 

Махачкалинское благочиние объединяет храмы на территории Дагестана за исключением трёх северных районов.
 Свято-Успенский кафедральный собор — г. Махачкала
 Храм Святого равноапостольного Князя Владимира — г. Махачкала
 храм во имя Иверской (Моздокской) иконы Божией Матери — г. Махачкалы (на территории исправительной колонии № 2 УФСИН России по РД в поселке Загородный)
 Знаменский собор — г. Хасавюрт
 Церковь Казанской иконы Божией Матери — г. Каспийск
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — г. Дербент
 Церковь преподобного Серафима Саровского — г. Избербаш
 Часовня Александра Невского — с. Ахты
 Часовня Александра Невского — г. Буйнакск
 Храм в честь святого благоверного великого князя Дмитрия Донского — с. Арани (строится)
 Храм-комната в честь иконы «Торжество Пресвятой Богородицы» Порт-Артурская — с. Ботлих
 Часовня Великомученика Георгия Победоносца — с. Батаюрт (строится)
 Часовня преподобного Сергия Радонежского г. Каспийск, на территории временной оперативной группы МВД России в Республике Дагестан.
 Часовня во имя великомученика и целителя Пантелеймона на территории НОК «Журавли», г. Махачкала

Грозненское благочиние объединяет храмы на территории Чечни за исключением Наурского и Шелковского районов.
 Церковь Архангела Михаила — г. Грозный
 Церковь Дмитрия Донского — п. Ханкала
 Церковь Николая Чудотворца — ст. Ассиновская (не действует, осквернена)
 Часовня Александра Невского — п. Ханкала
 Часовня Архистратига Божия Михаила — Веденский район
 Церковь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» — ст. Наурская
 Церковь Рождества Христова — ст. Наурская
 Церковь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» — ст Ищерская
 Церковь святой великомученицы Варвары — ст. Шелковская
 Часовня Святой Троицы — ст. Червлённая

Кизлярское благочиние объединяет храмы на территории Тарумовского, Ногайского, Кизлярского района Дагестана.
 Собор святого великомученика Георгия Победоносца — г. Кизляр
 Церковь в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» — г. Кизляр
 Церковь Казанской Божьей Матери — п. Комсомольский
 Церковь Святителя и Чудотворца Николая — с. Крайновка
 Церковь Святителя и Чудотворца Николая — с. Брянск
 Часовня в честь святых Царственных Страстотерпцев — ст. Александрийская
 Церковь Николая Чудотворца — с. Кочубей
 Церковь Андрея Первозванного — с. Тарумовка
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — с. Таловка
 Церковь Петра и Павла — с. Коктюбей
 Часовня Александра Невского — с. Терекли-Мектеб

Магасское благочиние
 Храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского — г. Магас

Монастыри 
 Крестовоздвиженский монастырь в Кизляре (женский)
 Ново-Синайский монастырь в Сунже (мужской)

Примечания

Ссылки 
 Махачкалинская епархия на сайте Патриархия.ru
 . // Патриархия.Ru.

 
Епархии Русской православной церкви
Организации, основанные в 2012 году
Религия в Ингушетии
Православие в Дагестане
Православие в Чечне
Религия в Махачкале
Появились в 2012 году в России
2012 год в Дагестане
2012 год в религии